Ада́мчик — славянская фамилия:
 Адамчик, Адам (1950) — польский дзюдоист.
 Адамчик, Алоиз (1895—1940) — польский политический деятель.
 Адамчик, Вячеслав Владимирович (1933—2001) — белорусский писатель, переводчик, кинодраматург.
 Адамчик, Мирослав (род. 1962) — польский прелат и ватиканский дипломат.
 Адамчик, Пётр (род. 1972) — польский актёр театра и кино, а также актёр дубляжа.
 Адамчик, Тайсир Ахмедович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Адамчик, Хуберт (род. 1998) — польский футболист.